Ned Kelly – criminale australiano
 I fratelli Kelly (Ned Kelly) – film del 1970 diretto da Tony Richardson
 Ned Kelly – film del 2003 diretto da Gregor Jordan
 Ned Kelly – album discografico di Waylon Jennings